Васепиево — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Ворцинского сельского поселения.

Улицы 
 Восточная
 Первомайская

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 78 человек (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района